Галиу́ллин — фамилия тюркского происхождения; имеет женскую форму Галиу́ллина.

Известные носители 
 Галиуллин, Загидулла Талипович (1929—2016) — российский специалист в области проектирования магистральных газопроводов.
 Галиуллин, Масгут Набиуллович (1907—1944) — башкирский советский писатель и поэт.
 Галиуллин, Талгат Набиевич (род. 1938) — советский и российский литературовед и писатель.

Примечания